Encope är ett släkte av sjöborrar. Encope ingår i familjen Mellitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Encope